Prefettura di Saitama – prefettura giapponese
 Saitama – città giapponese e capoluogo dell'omonima prefettura
 Saitama S.C. – squadra di calcio giapponese
 5618 Saitama – asteroide della fascia principale
 Saitama – protagonista del fumetto e serie animata One-Punch Man